Kuru kan syfta på:

Kuru (sjukdom) – en infektionssjukdom orsakad av ett långsamt verkande smittämne i form av ett felaktigt format protein
Kuru (stat) – ett fornindiskt rike under 600-talet f.Kr.
Kuru, Finland – en ort och en tidigare kommun i landskapet Birkaland
Kuru Chhu –  ett vattendrag i Bhutan